Il termine Janus (Giano) può riferirsi a:

Biologia 
Janus chinasi – famiglia di enzimi tirosina chinasi non recettori

Cinema 
 Janus – organizzazione criminale nel film Goldeneye (1995)

Editoria 
Editrice Janus – casa editrice italiana fondata a Bergamo

Geografia 
Monte Janus – montagna delle Alpi Cozie

Mitologia 
Janus o Ianus, italianizzato in Giano – divinità romana

Musica 
Janus – gruppo musicale italiano
Janus –  gruppo musicale statunitense
Janus – gruppo musicale tedesco
Janus Records – etichetta discografica statunitense

Personaggi 
Janus – personaggio degli Antichi della serie Stargate
Janus Valker – personaggio dei fumetti creato da Leo Ortolani
Janus Poluektovič Nevstruev – personaggio del romanzo Lunedì inizia sabato dei fratelli Strugackij. Misterioso direttore dell'ISSTEMS, una persona in due individui (A-Janus e U-Janus).

Persone 
Janus Pannonius – poeta ungherese (1434-1472)
Janus Plousiadenus – compositore bizantino, attivo a Venezia
Janus Skoutariotes – erudito bizantino, attivo a Firenze

Sport 
Janus Basket Fabriano – squadra di pallacanestro maschile di Fabriano

Zoologia 
Janus – genere di molluschi nudibranchi della famiglia Janolidae
Janus – genere di imenotteri della famiglia Cephidae
Conus janus – specie di mollusco gasteropode della famiglia Conidae

Altro 
Janus International – casa produttrice di programmi televisivi
Zündapp Janus – automobile della Zündapp
Janus (missione spaziale) – sonda della NASA per lo studio di asteroidi binari
 Janus – strumento della missione ESA JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) per lo studio della morfologia del sistema giovinano

Pagine correlate 
Giano (disambigua)